Ла́лас () — греческая фамилия. Известные носители:

 Лалас, Алекси (род. 1970) — американский футболист.
 Лалас, Димитриос (1844—1911) — греческий композитор.